

Sigle 
 Mobile Network Operator – Operatore mobile reale

Codici 
 MNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manono (Repubblica Democratica del Congo)
 MNO – codice vettore ICAO di Mango